Pasquale Meomartini (1859-1934) – politico e militare
 Pasquale Meomartini (1910-1987) – politico e dirigente sportivo